

Localidades

Thorndale (Pensilvânia)
Thorndale (Texas)

Desambiguações de topônimos